John White (colon i artista) (~ 1540– ~1593), artista anglès, i governador de Roanoke, la primera colònia anglesa a l'Amèrica del Nord
 John White (cirurgià), (~ 1756-1832), botànic, metge, i col·leccionista anglès
 John G. White (1845–1928), prominent advocat de Cleveland, gran bibliòfil i aficionat als escacs i l'antropologia
 John Galbraith White (1916-1997), remer olímpic estatunidenc
 John Griswold White (1845–1928), advocat i bibliòfil estatunidenc
 John Herbert White (1880-1920), escriptor d'escacs anglès
 John White (futbolista) (1837-1964), futbolista internacional amb Escòcia